IDB est un sigle qui peut désigner :
 Institut Don Bosco, un établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel belge ;
 Inventaire de dépression de Beck, un questionnaire servant à mesurer la sévérité de la dépression clinique ;
 Islamic Development Bank (en français, Banque islamique de développement), un organisme financier ayant pour objectif d'être une banque mondiale pour les pays musulmans ;
 Inter-American Development Bank (en français, Banque interaméricaine de développement), une organisation financière de financement de projets de développement économique, social et institutionnel tout en promouvant l'intégration commerciale au niveau régional en Amérique latine et dans les Caraïbes.